O Campeonato Mundial Feminino de Xadrez de 2001 foi a vigésima oitava edição da competição que foi realizada na cidade de Moscou entre 25 de novembro e 14 de dezembro. Zhu Chen foi a vencedora ao derrotar Alexandra Kosteniuk na final por 5 a 3. As jogadoras foram selecionadas pelo rating ELO e Judit Polgár, a jogadora de maior rating ELO na época, não participou da competição.

Resultados

Participantes 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Final Match
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! Total
|-
| align=left |  Zhu Chen
| style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 ||5
|-
| align=left |  Alexandra Kosteniuk
| 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||3
|}

Sistema Eliminatório

2001 no xadrez
Campeonato Mundial Feminino de Xadrez
Competições de xadrez da Rússia
Desporto na Rússia em 2001